Batley bezeichnet:

 eine englische Stadt, siehe Batley
 einen Ort in Neuseeland, siehe Batley (Neuseeland)